Svinjarevo est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Svinjarevo, un village situé dans la municipalité de Kiseljak, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Svinjarevo, un village situé dans la municipalité de Visoko, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Serbie
Svinjarevo, un village situé dans la municipalité de Žabari, district de Braničevo.